Marie Joseph Chalier (1747-1793), révolutionnaire français
 Joseph Charlier, (1816-1896), juriste, marchand et théoricien de l'allocation universelle